

Musica
Antico – album di Alfio Antico del 2016

Persone
Alfio Antico (1956) – cantautore, musicista e attore teatrale italiano
Andrea Antico da Montona (1470/1480-1540) – editore musicale e compositore italiano
Italo Antico (1934), scultore e insegnante italiano

Altro
Antico – ciò che è pertinente all'antichità
Antico – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate
Antichi

Altri progetti